|-
| 154001 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154002 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154003 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154004 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 154005 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 154006 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 154007 - || 2002 BY || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154008 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154009 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154010 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154011 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154012 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154013 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154014 - ||  || 18 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 154015 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154016 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154017 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154018 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154019 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154020 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154021 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154022 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154023 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154024 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154025 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154026 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154027 - ||  || 12 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 154028 - ||  || 12 februarie 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 154029 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154030 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154031 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154032 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154033 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154034 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154035 - ||  || 12 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154036 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154037 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154038 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154039 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154040 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154041 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154042 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154043 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154044 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154045 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154046 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154047 - ||  || 13 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154048 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154049 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154050 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154051 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154052 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154053 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154054 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154055 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154056 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154057 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154058 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154059 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154060 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154061 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154062 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154063 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154064 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154065 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154066 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154067 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154068 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154069 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154070 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154071 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154072 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154073 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154074 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154075 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154076 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154077 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154078 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154079 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154080 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154081 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154082 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154083 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154084 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154085 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154086 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154087 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154088 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154089 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154090 - ||  || 9 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154091 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154092 - ||  || 10 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154093 - ||  || 10 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154094 - ||  || 12 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154095 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154096 - || 2002 DE || 16 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 154097 - ||  || 20 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154098 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154099 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154100 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-